Олександра Панова і Тетяна Пучек були чинними чемпіонками, але цього разу Пучек вирішила не брати участі.
Панова грала в парі з Акгуль Аманмурадовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Елені Даніліду і Віталія Дяченко.
Даніліду і Дяченко виграли титул, у фіналі перемігши сестер Людмилу і Надію Кіченок з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

  Ольга Говорцова /  Алла Кудрявцева (знялись due to Govortsova's right elbow injury)
  Елені Даніліду /  Віталія Дяченко (чемпіонки)
  Акгуль Аманмурадова /  Олександра Панова (півфінал)
  Сорана Кирстя /  Полін Пармантьє (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Tashkent Open, парний розряд
Tashkent Open 2011